Davis Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Davis Airport (Kalifornien)
 Davis Airport (Illinois)
 Davis Airport (Iowa)
 Davis Airport (Maryland)
 Davis Airport (Michigan)
 Davis Airport (Oregon)
 Davis Airport (Pennsylvania)
 Davis Airport (South Carolina)
 Davis Airport (Vermont)